Nadiu o natiu és un indígena
 Locutor o parlant d'una llengua com a llengua materna